1-й корпусной округ () — военный округ вермахта. Образован на основе 1-го корпусного округа рейхсвера 1 октября 1934 г., центр — Кёнигсберг. Подчинялся 1-му армейскому командованию с центром в Берлине. Располагался на территории Восточной Пруссии, до сентября 1939 года изолированной от Рейха польскими землями. Командованию округа подчинялись инспекции комплектования в Кёнигсберге, Алленштайне и Эльбинге. В мирное время округ контролировал три пехотных дивизии (1, 11, 21) и одну кавалерийскую бригаду. В связи с Судетским кризисом 1938 г. штаб округа был преобразован в 3-ю армию, по его окончании разделение упразднено. В марте 1939 г. войска округа осуществили аннексию принадлежавшего Литве Мемеля, территория которого после этого была включена в состав округа. В августе 1939 при подготовке вторжения в Польшу управление округа и армии вновь разделено. После оккупации Польши инспекция комплектования Эльбинг отошла к вновь созданному 20-му корпусному округу, под контроль передана территория вокруг Цихенау. В 1941 году округ увеличен присоединением территории Белостокской области СССР. В годы Второй мировой войны округ подготовил около двадцати дивизий для вермахта. Прекратил существование после полного занятия Восточной Пруссии советскими войсками в марте 1945 г.
21 января 1945. Начало отступления Четвёртой армии (командующий — генерал Госбах). Командующий армиями запаса Гиммлер отдаёт приказ частично реформировать, а частично передислоцировать управление Первого войскового округа. Оставшиеся учреждения поступают в подчинение группы армий «Центр» (с 25 января — группы армий «Север»), или Третьей танковой армии.

Состав (до 1939 г.) 
 1-я пехотная дивизия
 11-я пехотная дивизия
 21-я пехотная дивизия
 1-я кавалерийская бригада

Сформированные дивизии

1-я волна мобилизации 
 1-я пехотная дивизия
 11-я пехотная дивизия
 21-я пехотная дивизия

2-я волна мобилизации 
 61-я пехотная дивизия

3-я волна мобилизации 
 206-я пехотная дивизия
 217-я пехотная дивизия
 228-я пехотная дивизия

7-я волна мобилизации 
 161-я пехотная дивизия
 199-я пехотная дивизия

8-я волна мобилизации 
 291-я пехотная дивизия

9-я волна мобилизации 
 395-я пехотная дивизия

11-я волна мобилизации 
121-я пехотная дивизия

14-я волна мобилизации 
340-я пехотная дивизия

15-я волна мобилизации 
714-я пехотная дивизия

18-я волна мобилизации 
383-я пехотная дивизия

21-я волна мобилизации 
341-я пехотная дивизия

24-я волна мобилизации 
 Резервная дивизия «Демба»
 Резервная дивизия «Милау»

26-я волна мобилизации 
 Резервная дивизия «Остпройсен»

28-я волна мобилизации 
 Пехотная дивизия «Остпруссия» (I), использовалась для формирования 561-й пехотной дивизии 29-й волны мобилизации
 Пехотная дивизия «Остпруссия» (II), использовалась для формирования 562-й пехотной дивизии 29-й волны мобилизации

29-я волна мобилизации 
 541-я пехотная дивизия
 561-я пехотная дивизия
 562-я пехотная дивизия

Вне системы волн 
 1-я кавалерийская дивизия, позднее 24-я танковая дивизия
 1-я казачья дивизия
 244-я пехотная дивизия
 274-я пехотная дивизия
 311-я пехотная дивизия, сформирована на основе крепостной пехотной бригады "Лётцен"
 349-я пехотная дивизия народного ополчения
 388-я полевая учебная дивизия, позднее полевая учебная дивизия «Норд»
 Полевая учебная дивизия «Курланд»
 521-я пехотная дивизия (переформирована в 395-ю пехотную дивизию)
 542-я пехотная дивизия
 114-я лёгкая пехотная дивизия
 Дивизия Бранд
 Дивизия Эберхард
 Дивизия Белосток
 Дивизия Е
 141-я резервная дивизия
 151-я резервная дивизия
 Дивизия № 401
 Дивизия № 461
 Дивизионный штаб 421
 Дивизионный штаб 422
 Дивизионный штаб 605
 Крепостная пехотная бригада «Лётцен», переформирована в 311-ю пехотную дивизию

Командующие 
 генерал артиллерии Георг фон Кюхлер, с апреля 1937 г.
 генерал-лейтенант Оскар фон Бенекендорф унд фон Гинденбург, на 1 сентября 1939 г.
 генерал артиллерии Альфред фон Фоллард-Бокельберг, с 14 мая 1940 г.
 генерал артиллерии Вильгельм Улекс, с 20 июня 1940 г.
 генерал артиллерии Петер Вайер, с 1 мая 1941 г.
 генерал артиллерии Альберт Водриг, с 31 января 1943 г.
 генерал пехоты Отто Ляш, с 1 ноября 1944 г.

Ссылки 
 1-й корпусной округ на axishistory.com
 1-й корпусной округ на lexikon-der-wehrmacht.de
 1-й корпусной округ на ordersofbattle.com

Примечания 

Военные округа Германии